Stoke peut désigner :

Toponyme

Stoke-on-Trent, ville située jadis dans le Staffordshire mais qui constitue une autorité unitaire depuis 1997.
 Stoke (Basingstoke and Deane), Hampshire
 Stoke, localité du comté de Cheshire.
 Stoke (Havant), Hampshire
 Stoke Prior, village du Herefordshire, dans la paroisse civile de Ford and Stoke Prior
 Stoke (Kent)
 Stoke (Midlands de l'Ouest)
 Stoke (Plymouth), Devon
 Stoke (Suffolk)
 Stoke (Torridge), Devon
 Stoke (Worcestershire)

Stoke, une municipalité dans la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François au Québec (Canada), située dans la région administrative de l'Estrie.

Stoke, banlieue de la cité de Nelson, en Nouvelle-Zélande

Divers 
 Stoke City Football Club, un club de football anglais basé à Stoke-on-Trent dans le Staffordshire.

Voir aussi 
 Stöcke, petite localité suédoise